Шейпичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шейпичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Шейпичи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.